Württembergische bezeichnet als Kurzform insbesondere im Finanzsektor:

 Württembergische Versicherung, gehört zum Finanzdienstleistungskonzern Wüstenrot & Württembergische
 Württembergische Lebensversicherung, gehört zum Finanzdienstleistungskonzern Wüstenrot & Württembergische
 Württembergische Volksbank, 1869 gegründetes und 1924 von der Deutschen Bank übernommenes Kreditinstitut